Housselle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Housselle (1799–1885), praktischer Arzt und Medizinalbeamter
 Marie Loeper-Housselle (1837–1916), deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Wilhelm Housselle (1841–1910), deutscher Architekt und Eisenbahnbaumeister